La Avenida Mártires del 1.º de Mayo, es una de las avenidas de la ciudad de Managua, Nicaragua, que corre en sentido noroeste y sureste.

Trazado 
La Avenida Mártires del 1.º de Mayo inicia al noroeste de la Pista de La Resistencia. La pista inicia dividiendo los barrios de San Cristóbal y Pío León, dirigiéndose al sureste pasando por la 33.ª Avenida Sureste, terminando cerca del Centro Juvenil Don Bosco en el Colonial Don Bosco en la Pista de La Solidaridad o conocida como la Pista Portezuelo.

Barrios que atraviesa 
La avenida divide los barrios de Pío León, San Cristóbal, Residencial El Dorado, Villa Don Bosco, Barrio Residencial Colombia y la Colonia Don Bosco.

Véase también 
Carretera a Masaya
Avenida El Chipate

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua